Barraband ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Barraband (1768–1809), französischer Maler und Illustrator